One Step Beyond..., een album van Madness
 One Step Beyond (nummer), een nummer van dit album
 One Step Beyond (televisieserie), een televisieprogramma van Discovery Channel
 One Step Beyond (Amiga), een spel voor de Amiga
 One Step Beyond (1959–1961), een televisieserie geschreven door  Merwin Gerard met o.a. John Newland, Robert Douglas, Olan Soule